Charlie in Turkey – film del 1919 diretto da Alfred J. Goulding
 Charlie in Turkey – film del 1919 diretto da Pat Sullivan